Магалалієл, Малелеїл (‎, Магалал'ель бен Кейнан) — старший син Кинана, народжений ним у віці 70 років, та той що згадується серед нащадків Сифа (). Народився у 395 р. від створення світу (3365 р. до н. е.), помер у віці 895 років, тобто у 1290 р. від створення світу (2470 до н. е.).

Малелеїл став батьком Яреда лише у віці 65 років, проте пізніше мав і інших синів та дочок.

Крім Книги Буття Малелеїл згадується в Євангелії від Луки де входить до родоводу Ісуса Христа (), а також у Книзі Ювілеїв і Книзі Еноха.

Ім'я Малелеїл в перекладі з івриту означає — «той що вихваляє Господа». Інші варіанти перекладу — «визнаний Богом» чи «Бог висвітлює» .

Родовід

Примітки

Джерела 
Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Біблійні особи
Книга Буття
Біблійний родовід